Hansung Airlines (kor. 티웨이항공) – południowokoreańska linia lotnicza z siedzibą w Ch'ŏngju.

Południowokoreańskie linie lotnicze